William Herndon ist der Name folgender Personen:

* William Lewis Herndon (1813–1857), US-amerikanischer Marineoffizier und Forschungsreisender 
 William S. Herndon (1835–1903), US-amerikanischer Politiker